Ванинский порт может означать:
 Ванино — порт в Хабаровском крае России.
 «Ванинский порт» — народная песня.